Mahmudabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mahmūdābād, ort, Uttar Pradesh, Sītāpur,

Iran 

 Maḩmūdābād (ort i Kermanshah), 
 Maḩmūdābād (ort i Kurdistan), 
 Maḩmūdābād (kommunhuvudort), Mazandaran, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar